Filter kan henvise til flere artikler:
 Filter (procesteknik) – anordning til mekanisk adskillelse af faste partikler fra en gas eller en væske
 Filter (vand) – et filter til vandrensning
 Filter (program) – et computerprogram
 Filter (foto)
 Luftfilter
 Filter (signalbehandling):
 Filter (matematik)
 Elektronisk filter – en dæmper af uønskede frekvenser
 Digital signalbehandlingsfilter:
 FIR (signalbehandling)
 IIR (signalbehandling)
 Filter (tidskrift) – svensk tidsskrift fra 2008
 Filter (band) – amerikansk rockband

Se også
 Si (filter)